Souchay steht für  
 Souchay (Familie), hugenottische Familie

Souchay  ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelio Souchay (1784–1837), deutsch-kubanischer Kaffeeplantagenbesitzer 
 Cornelius Carl Souchay (1768–1838), deutscher Tuchgroßhändler
 Curt Souchay (1893–1978), deutscher Generalmajor 
 Eduard Souchay (1800–1872), deutscher Politiker
 Erich Souchay (1877–1941), deutscher Maler 
 Johann Daniel Souchay (1798–1871), deutsch-britischer Kaufmann

 Paul Souchay (1849–1900), deutscher Maler
 Theodor Souchay (1833–1903), deutscher Landwirt und Dichter